Kirowskie (do 1944 Islam Terek) – osiedle typu miejskiego w Republice Autonomicznej Krymu na Ukrainie, siedziba władz rejonu kirowskiego.

Status osiedla typu miejskiego posiada od 1957, liczy 6 883 mieszkańców.

Przypisy 

Rejon kirowski (Krym)
Osiedla typu miejskiego w Republice Autonomicznej Krymu